Das Mixed der French Open 2005 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger waren Tatiana Golovin und Richard Gasquet. Das Finale gewann die Paarung Fabrice Santoro / Daniela Hantuchová gegen Leander Paes / Martina Navratilova mit 3:6, 6:3 und 6:2.

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Draw des Mixed der French-Open 2005

Mixed
2005